Il singolare del Virginia Slims of Indianapolis 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Halle Cioffi era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Gretchen Magers.

Katerina Maleeva ha battuto in finale 6–3, 2–6, 6–2  Zina Garrison.

Teste di serie

  Zina Garrison (finale)
  Katerina Maleeva (campionessa)
  Stephanie Rehe (semifinali)
  Larisa Neiland (secondo turno)

 Helen Kelesi (primo turno) 
 Anne Minter (primo turno) 
 Halle Cioffi (secondo turno) 
 Leila Meskhi (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Virginia Slims of Indianapolis 1988